Rogers Cup 2009 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Rogers Cup rozgrywany w dniach 8–16 sierpnia 2009 roku w Montrealu na kortach twardych o puli nagród 3 000 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Kanadzie